Buckhead – distretto della città statunitense di Atlanta, in Georgia
Buckhead – comune statunitense in Georgia